Ворнер има више значења:
 Ворнер (Њу Хемпшир)
 Ворнер (Јужна Дакота)
 Ворнер (Оклахома)